Název Beržupis může znamenat:
 obec v Litvě:
 Beržupis (Varėna) – vesnice v okrese Varėna

 řeka v Litvě:
 Beržupis (Armena) – potok na jihozápadě Litvy, pravý přítok řeky Armena
 Beržupis (Ašva) – potok na západě Litvy, přítok řeky Ašva (Veiviržas)
 Beržupis (Jiesia) – řeka v Litvě, levý přítok řeky Jiesia
 Beržupis (Merkys) – řeka na východě Litvy, levý přítok řeky Merkys
 Beržupis (Noreikupė) – řeka v Litvě, pravý přítok řeky Noreikupė
 Beržupis – řeka v jižní Litvě, pravý přítok řeky Nova (Šešupė)
 Beržupis (Pusupis) – potok v severozápadní Litvě, pravý přítok řeky Pusupis
 Beržupis (Varduva) – řeka v severozápadní Litvě, pravý přítok řeky Varduva

Sledujte také 
 Beržtupis